

Персоны 
Мих, Лешек — польский сценарист

Топонимы 
 Мих (Арма) — населённый пункт в графстве Арме в Северной Ирландии (Великобритания)